Сорбат:
 Сорбат — соль сорбиновой кислоты:
 Сорбат калия
 Сорбат натрия
 Сорбат (сорбтив) — вещество, поглощаемое при сорбции.

См. также 
 Сорбит (значения)